Король(ева) Дании (дат. Konge af Kongeriget Danmark) согласно Конституции Дании, является главой государства. Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и Фарерские острова, является конституционной монархией. С 14 января 1972 года царствующим монархом является королева Маргрете II. 

Датская монархия, основанная в X веке, является старейшей действующей в Европе.

Полномочия 
Король (королева) Дании:
 Является главой государства;
 Осуществляет законодательную власть в стране совместно с фолькетингом (парламентом);
 Осуществляет исполнительную власть;
 Не должен занимать королевский престол в других государствах без согласия фолькетинга;
 Должен быть членом евангелической лютеранской церкви;
 Вступает в права престолонаследия по достижении совершеннолетнего возраста;
 Является Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил страны;
 Обладает в пределах, установленных настоящей Конституцией, верховной властью по всем вопросам Королевства и осуществляет такую верховную власть через министров;
 Не несет ответственности за свои действия; ответственность за правление несут министры; их ответственность определяется законом;
 Обладает неприкосновенностью; 
 Назначает и отправляет в отставку Премьер-министра и других министров;
 Решает вопросы об общем числе министров и распределении функций правления между ними;
 Подписывает резолюции, касающиеся законодательства и управления, придает указанным резолюциям силу при том условии, что наряду с подписью Короля ставится подпись или подписи одного или нескольких министров. Министр, подписавший резолюцию, несет ответственность за такую резолюцию;
 Может подвегнуть импичменту министров;
 Возглавляет Государственный Совет, состоящий из министров и членов правительства. Если Король не может вести заседания Государственного совета, он вправе поручить обсуждение вопросов Совету министров;
 Выступает от имени Королевства в международных делах;
 Без согласия Фолькетинга не может подписывать акты, согласно которым территория Королевства увеличивается или уменьшается, не может принимать обязательства, исполнение которых требует согласования с Фолькетингом, либо такие обязательства, которые отличаются особой важностью;
 Без согласия Фолькетинга не вправе денонсировать международный договор, заключенный с согласия Фолькетинга;
 Не может использовать Вооруженные Силы против какого-либо иностранного государства без согласия Фолькетинга (кроме тех случаев, когда это необходимо в целях обороны в результате вооруженного нападения на Королевство или Вооруженные Силы Дании);
 Любые акты, принятые им в случаях, когда происходит вооружённое нападение на страну, незамедлительно передаются на рассмотрение Фолькетинга. Если Фолькетинг в это время не заседает, он должен быть созван незамедлительно;
 Имеет право вносить законопроекты и проекты других актов на рассмотрение Фолькетинга;
 Подписывает законы; законопроект, принятый Фолькетингом, становится законом, если он получает королевское одобрение не позднее тридцати дней после его принятия;
 Отдает распоряжения о промульгации законов и следит за исполнением указанных актов;
 Вправе в условиях чрезвычайного положения, когда Фолькетинг собраться не может, принимать временные законы, при условии, что они не будут противоречить Конституции и будут незамедлительно переданы Фолькетингу, как только он будет созван, для одобрения или отклонения;
 Обладает правом помилования и амнистии;
 Может даровать помилование министрам, осужденным Верховным судом Королевства, только с согласия Фолькетинга;
 Может непосредственно либо через соответствующие правительственные органы даровать такие привилегии либо установить такие изъятия из сферы применения законов, которые соответствуют установлениям, действовавшим до 5 июня 1849 года;
 Имеет право распоряжаться о выпуске в обращение денег в порядке, установленном законом;
 Назначает государственных служащих, которые приносят перед Королём присягу;
 Может в любое время издать указ о проведении новых выборов, в результате которых сформируется новый состав Фолькетинга;
 Может созвать заседание депутатов Фолькетинга раньше указанного срока (в 12 часов дня через двенадцать недель после проведения выборов);
 Может попросить Высокий суд Королевства рассмотреть дела по обвинению в преступлении других лиц, если совершенные ими преступления представляют, по мнению Короля, особую опасность для государства;

Вступление в должность 
Король до вступления на престол приносит торжественную присягу и подписывает ее перед Государственным советом, принимая на себя обязательство неукоснительно исполнять Конституцию. Подписываются два идентичных текста присяги, один из которых передается Фолькетингу и хранится в его архивах, а второй сдается на хранение в Государственный архив. Если Король отсутствует или в силу каких-либо иных причин не может подписать указанную присягу непосредственно перед вступлением на престол, правление до подписания Присяги осуществляет Государственный совет, если законом не установлено иное. В том случае, если Король принял указанную присягу как престолонаследник, он вступает на престол незамедлительно, как только престол становится вакантным.

Положения, касающиеся осуществления королевской власти на случай несовершеннолетия, болезни или отсутствия Короля, устанавливаются законом. Если престол вакантен и нет престолонаследника, Фолькетинг избирает Короля и определяет дальнейший порядок престолонаследия.

Финансирование 
Цивильный лист Короля определяется на все время его правления законом. Указанный закон предусматривает также перечень тех замков, дворцов и иных объектов государственной собственности, которые передаются в распоряжение Короля. Цивильный лист не должен обременяться какими-либо долгами.

Список монархов Дании

Династия Глюксбургов

См. также 
 Легендарные датские короли
 :en:Monarchy of Denmark

Примечания 

Дания
Списки персоналий Дании